Sau steht für:
 Sau, weibliches Hausschwein
 Sau, waidmännischer Ausdruck für Wildschwein
 Sau, deutsches Schimpfwort
 Sau, höchste Spielkarte im deutschen Blatt; siehe Daus (Spielkarte)
 Ofensau, Restschmelze im Hochofen in der Metallurgie 

Sau bezeichnet folgende geografischen Objekte:
 Sau, deutscher Name der Save, linker Zufluss der Donau in Belgrad, Serbien
 Sau oder Irm, linker Hauptstrang-Oberlauf der Aid bis nahe Deufringen, Gemeinde Aidlingen, Baden-Württemberg
 Sau, altägyptischer Name der Stadt Sais
 Sau (Insel), Insel in Papua-Neuguinea
 Sau (Manatuto), ein Ort und Suco in Osttimor

Sau ist Namensbestandteil folgender Personen:
 Danny Lee Sau-Yin (* 1952), chinesischer Schauspieler
 Marco Sau (* 1987), italienischer Fußballspieler
 Olev Sau (1929–2015), estnischer Komponist

Die Abkürzung SAU steht für:
 Sakarya Üniversitesi, staatliche türkische Universität
 Saudi-Arabien, Länderkürzel nach ISO 3166 
 Südafrikanische Union
 S.A.U. (Sociedad Anónima Unipersonal), eine Form der Aktiengesellschaft in Spanien

Die Abkürzung SaU steht für:
 Salzwasser Union, Verband der Seekajakfahrer e.V.
 SaU 169, ein Mondmeteorit, siehe Sayh al Uhaymir 169  

Abkürzung